Асама может означать:

 Асама — броненосный крейсер Японского Императорского флота.

Топоним 
 Асама — действующий комплексный вулкан, расположен в центральной части острова Хонсю Япония.
 Асама — губернаторство в Кувейте.

См. также 
 Асава